Het ITU wereldkampioenschap triatlon 2004 werd gehouden van 9 mei in Funchal op Madeira (Portugal).

Uitslagen

Elite mannen

Elite vrouwen

Neo-senioren mannen

Neo-senioren vrouwen

Junioren mannen

Junioren vrouwen

Triatlon in 2004
Wereldkampioenschap triatlon op de olympische afstand
Triatlon
Funchal